|-
|(68751)||2002 ES69|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,218|| align=right|14,13|| align=right|5,302||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68752)||2002 EF70|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,077|| align=right|6,09|| align=right|3,797||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68753)||2002 EY74|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,049|| align=right|1,62|| align=right|4,066||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68754)||2002 EM75|| align=right|15,4|| align=right|2,524|| align=right|0,204|| align=right|8,93|| align=right|4,009||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68755)||2002 EN79|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,085|| align=right|5,46|| align=right|3,736||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68756)||2002 EW83|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,184|| align=right|3,40|| align=right|3,645||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68757)||2002 EH86|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,178|| align=right|2,39|| align=right|4,687||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68758)||2002 EB87|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,164|| align=right|2,78|| align=right|3,595||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68759)||2002 EH87|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,159|| align=right|6,26|| align=right|3,877||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68760)||2002 EL87|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,145|| align=right|8,08|| align=right|3,818||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68761)||2002 ES89|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,092|| align=right|6,78|| align=right|3,351||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68762)||2002 EE94|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,196|| align=right|17,72|| align=right|5,487||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68763)||2002 ED96|| align=right|16,4|| align=right|2,760|| align=right|0,153|| align=right|9,07|| align=right|4,585||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68764)||2002 EY98|| align=right|15,2|| align=right|2,471|| align=right|0,068|| align=right|6,12|| align=right|3,884||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68765)||2002 EE99|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,164|| align=right|3,74|| align=right|3,481||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68766)||2002 EN102|| align=right|13,0|| align=right|5,195|| align=right|0,036|| align=right|11,33|| align=right|11,84||JUT||6. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68767)||2002 ES104|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,260|| align=right|14,47|| align=right|3,751||MBA||9. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68768)||2002 EC106|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,101|| align=right|9,38|| align=right|4,493||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68769)||2002 ER110|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,085|| align=right|11,91|| align=right|4,521||MBA||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(68770)||2002 EJ131|| align=right|16,8|| align=right|2,433|| align=right|0,193|| align=right|1,40|| align=right|3,794||MBA||13. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68771)||2002 EW138|| align=right|17,3|| align=right|2,256|| align=right|0,184|| align=right|5,16|| align=right|3,388||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68772)||2002 EB147|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,194|| align=right|4,74|| align=right|3,639||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68773)||2002 EB153|| align=right|14,8|| align=right|2,733|| align=right|0,277|| align=right|25,71|| align=right|4,516||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68774)||2002 EG153|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,163|| align=right|12,54|| align=right|4,111||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68775)||2002 EH154|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,178|| align=right|9,91|| align=right|4,289||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68776)||2002 EZ154|| align=right|16,3|| align=right|2,534|| align=right|0,173|| align=right|5,85|| align=right|4,033||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68777)||2002 FD1|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,228|| align=right|8,39|| align=right|3,672||MBA||18. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68778)||2002 FO2|| align=right|14,9|| align=right|2,442|| align=right|0,251|| align=right|7,99|| align=right|3,814||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68779)||2002 FA3|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,148|| align=right|5,03|| align=right|4,308||MBA||18. marec 2002||Kleť||Klet
|-
|(68780)||2002 FQ3|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,061|| align=right|3,46|| align=right|3,866||MBA||18. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68781)||2002 FN7|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,133|| align=right|17,57|| align=right|4,341||MBA||28. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68782)||2002 FW7|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,115|| align=right|6,60|| align=right|3,610||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68783)||2002 FZ9|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,034|| align=right|3,77|| align=right|3,635||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68784)||2002 FK10|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,095|| align=right|5,72|| align=right|3,708||MBA||17. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68785)||2002 FS11|| align=right|15,0|| align=right|3,072|| align=right|0,105|| align=right|10,57|| align=right|5,383||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68786)||2002 FA13|| align=right|16,4|| align=right|2,745|| align=right|0,188|| align=right|8,24|| align=right|4,546||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68787)||2002 FJ13|| align=right|14,9|| align=right|2,348|| align=right|0,138|| align=right|7,49|| align=right|3,596||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68788)||2002 FU13|| align=right|13,0|| align=right|5,242|| align=right|0,042|| align=right|6,47|| align=right|12,01||JUT||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68789)||2002 FD17|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,101|| align=right|7,64|| align=right|4,514||MBA||17. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68790)||2002 FL28|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,150|| align=right|16,66|| align=right|5,757||MBA||20. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68791)||2002 FR30|| align=right|15,5|| align=right|3,245|| align=right|0,037|| align=right|11,84|| align=right|5,846||MBA||20. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68792)||2002 FY30|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,063|| align=right|9,87|| align=right|4,614||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68793)||2002 GR4|| align=right|15,3|| align=right|2,174|| align=right|0,195|| align=right|23,96|| align=right|3,205||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68794)||2002 GZ6|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,085|| align=right|19,55|| align=right|4,064||MBA||12. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68795)||2002 GE9|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,198|| align=right|5,98|| align=right|3,451||MBA||15. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68796)||2002 GF9|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,222|| align=right|14,07|| align=right|5,455||MBA||15. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68797)||2002 GG10|| align=right|15,7|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|8,60|| align=right|4,533||MBA||4. april 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(68798)||2002 GX15|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,139|| align=right|3,64|| align=right|4,107||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68799)||2002 GZ16|| align=right|15,4|| align=right|3,149|| align=right|0,139|| align=right|4,96|| align=right|5,586||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68800)||2002 GY18|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,161|| align=right|5,16|| align=right|3,503||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68801)||2002 GR20|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,130|| align=right|7,53|| align=right|3,684||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68802)||2002 GK21|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,176|| align=right|1,10|| align=right|5,706||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68803)||2002 GT25|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,253|| align=right|6,65|| align=right|5,385||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68804)||2002 GG26|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,113|| align=right|5,85|| align=right|3,502||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68805)||2002 GW38|| align=right|15,2|| align=right|2,882|| align=right|0,162|| align=right|8,10|| align=right|4,891||MBA||2. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68806)||2002 GR40|| align=right|17,1|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|6,36|| align=right|3,450||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68807)||2002 GJ43|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,208|| align=right|3,30|| align=right|3,272||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68808)||2002 GR50|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,122|| align=right|11,94|| align=right|4,283||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68809)||2002 GB54|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,153|| align=right|8,03|| align=right|5,383||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68810)||2002 GO54|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,089|| align=right|5,17|| align=right|3,889||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68811)||2002 GD55|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,120|| align=right|6,40|| align=right|3,662||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68812)||2002 GB56|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,226|| align=right|1,24|| align=right|5,689||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68813)||2002 GR64|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,072|| align=right|10,48|| align=right|5,177||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68814)||2002 GP66|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,200|| align=right|5,75|| align=right|3,622||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68815)||2002 GB67|| align=right|16,9|| align=right|2,574|| align=right|0,073|| align=right|3,14|| align=right|4,128||MBA||8. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68816)||2002 GF67|| align=right|16,1|| align=right|2,473|| align=right|0,041|| align=right|0,75|| align=right|3,888||MBA||8. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68817)||2002 GV70|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,172|| align=right|12,92|| align=right|4,111||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68818)||2002 GH71|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,210|| align=right|17,22|| align=right|4,039||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68819)||2002 GO71|| align=right|16,7|| align=right|2,477|| align=right|0,040|| align=right|4,43|| align=right|3,897||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68820)||2002 GB72|| align=right|16,1|| align=right|2,729|| align=right|0,178|| align=right|12,12|| align=right|4,508||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68821)||2002 GM73|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,136|| align=right|17,86|| align=right|5,677||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68822)||2002 GD76|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,240|| align=right|12,27|| align=right|4,075||MBA||9. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68823)||2002 GZ80|| align=right|15,9|| align=right|2,592|| align=right|0,080|| align=right|3,89|| align=right|4,172||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68824)||2002 GB81|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,145|| align=right|6,66|| align=right|3,529||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68825)||2002 GH81|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,184|| align=right|5,22|| align=right|3,473||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68826)||2002 GP82|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,160|| align=right|7,26|| align=right|5,155||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68827)||2002 GB85|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,104|| align=right|12,95|| align=right|4,105||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68828)||2002 GA86|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,028|| align=right|6,46|| align=right|4,841||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68829)||2002 GE88|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,025|| align=right|8,92|| align=right|4,317||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68830)||2002 GF88|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,046|| align=right|7,53|| align=right|4,563||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68831)||2002 GG89|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,148|| align=right|15,26|| align=right|4,606||MBA||10. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68832)||2002 GW91|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,233|| align=right|15,22|| align=right|4,080||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68833)||2002 GL98|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,186|| align=right|4,06|| align=right|3,708||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68834)||2002 GU104|| align=right|13,9|| align=right|3,171|| align=right|0,093|| align=right|12,44|| align=right|5,645||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68835)||2002 GC105|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,249|| align=right|18,60|| align=right|4,206||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68836)||2002 GU105|| align=right|16,5|| align=right|2,449|| align=right|0,216|| align=right|13,08|| align=right|3,832||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68837)||2002 GO109|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,091|| align=right|15,44|| align=right|4,174||MBA||11. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68838)||2002 GL115|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,115|| align=right|7,74|| align=right|3,519||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68839)||2002 GJ116|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,202|| align=right|7,60|| align=right|3,897||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68840)||2002 GB118|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,090|| align=right|6,17|| align=right|3,783||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68841)||2002 GJ118|| align=right|14,8|| align=right|2,633|| align=right|0,093|| align=right|15,49|| align=right|4,271||MBA||12. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68842)||2002 GM122|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|6,61|| align=right|3,761||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68843)||2002 GJ127|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,216|| align=right|4,31|| align=right|3,525||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68844)||2002 GL132|| align=right|16,5|| align=right|2,536|| align=right|0,184|| align=right|2,68|| align=right|4,037||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68845)||2002 GU137|| align=right|16,1|| align=right|2,971|| align=right|0,131|| align=right|3,34|| align=right|5,121||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68846)||2002 GV144|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,175|| align=right|3,30|| align=right|3,584||MBA||12. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68847)||2002 GK155|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,160|| align=right|7,10|| align=right|3,788||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68848)||2002 GU158|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,124|| align=right|13,10|| align=right|3,832||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68849)||2002 GH161|| align=right|14,5|| align=right|2,963|| align=right|0,085|| align=right|10,90|| align=right|5,101||MBA||15. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68850)||2002 GK165|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,078|| align=right|3,13|| align=right|4,071||MBA||14. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68851)||2002 HV|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,237|| align=right|12,18|| align=right|5,294||MBA||16. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68852)||2002 HO3|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,136|| align=right|10,38|| align=right|4,626||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68853)||2002 HA9|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,241|| align=right|12,20|| align=right|4,385||MBA||19. april 2002||Los Molinos||Los Molinos
|-
|(68854)||2002 HS9|| align=right|15,1|| align=right|2,805|| align=right|0,169|| align=right|7,60|| align=right|4,698||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68855)||2002 HS12|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,216|| align=right|7,98|| align=right|4,186||MBA||29. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68856)||2002 HL15|| align=right|14,6|| align=right|2,972|| align=right|0,145|| align=right|11,44|| align=right|5,124||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68857)||2002 JF|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,102|| align=right|6,88|| align=right|3,548||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68858)||2002 JW|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,119|| align=right|11,53|| align=right|5,208||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68859)||2002 JZ|| align=right|15,3|| align=right|3,137|| align=right|0,068|| align=right|11,44|| align=right|5,555||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68860)||2002 JF2|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,097|| align=right|14,33|| align=right|4,185||MBA||4. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68861)||2002 JQ3|| align=right|15,3|| align=right|3,169|| align=right|0,111|| align=right|16,93|| align=right|5,642||MBA||3. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68862)||2002 JU5|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,056|| align=right|12,75|| align=right|4,157||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68863)||2002 JS6|| align=right|14,6|| align=right|3,149|| align=right|0,047|| align=right|9,95|| align=right|5,587||MBA||6. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68864)||2002 JW9|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,098|| align=right|23,16|| align=right|5,493||MBA||6. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68865)||2002 JR14|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,063|| align=right|5,47|| align=right|4,367||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68866)||2002 JG15|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,096|| align=right|9,79|| align=right|5,462||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68867)||2002 JE16|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,051|| align=right|21,26|| align=right|4,392||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68868)||2002 JY22|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,194|| align=right|1,49|| align=right|5,396||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68869)||2002 JL25|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,153|| align=right|7,56|| align=right|3,679||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68870)||2002 JU26|| align=right|15,2|| align=right|2,702|| align=right|0,210|| align=right|13,48|| align=right|4,440||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68871)||2002 JC35|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,167|| align=right|4,39|| align=right|4,144||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68872)||2002 JP36|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,160|| align=right|9,15|| align=right|4,456||MBA||4. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68873)||2002 JC37|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,070|| align=right|16,33|| align=right|4,206||MBA||9. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68874)||2002 JZ37|| align=right|15,4|| align=right|3,030|| align=right|0,104|| align=right|8,20|| align=right|5,273||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68875)||2002 JT40|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,197|| align=right|10,35|| align=right|3,580||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68876)||2002 JR41|| align=right|15,5|| align=right|2,866|| align=right|0,091|| align=right|2,44|| align=right|4,852||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68877)||2002 JW42|| align=right|14,1|| align=right|2,857|| align=right|0,241|| align=right|14,46|| align=right|4,828||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68878)||2002 JN46|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,296|| align=right|13,66|| align=right|4,564||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68879)||2002 JB47|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|7,20|| align=right|3,594||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68880)||2002 JM49|| align=right|14,5|| align=right|3,148|| align=right|0,043|| align=right|8,01|| align=right|5,586||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68881)||2002 JH54|| align=right|15,3|| align=right|3,168|| align=right|0,107|| align=right|0,85|| align=right|5,638||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68882)||2002 JM60|| align=right|15,3|| align=right|3,183|| align=right|0,116|| align=right|5,34|| align=right|5,679||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68883)||2002 JQ60|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,181|| align=right|8,83|| align=right|4,134||MBA||10. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68884)||2002 JZ62|| align=right|14,4|| align=right|2,940|| align=right|0,075|| align=right|8,81|| align=right|5,041||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68885)||2002 JY70|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,142|| align=right|6,18|| align=right|3,541||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68886)||2002 JX71|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,230|| align=right|9,37|| align=right|4,528||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68887)||2002 JP72|| align=right|15,1|| align=right|3,137|| align=right|0,044|| align=right|9,03|| align=right|5,555||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68888)||2002 JM73|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,124|| align=right|14,86|| align=right|5,663||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68889)||2002 JT73|| align=right|13,8|| align=right|3,196|| align=right|0,112|| align=right|19,47|| align=right|5,712||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68890)||2002 JF76|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,072|| align=right|14,31|| align=right|4,194||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68891)||2002 JS79|| align=right|15,8|| align=right|3,041|| align=right|0,126|| align=right|0,84|| align=right|5,301||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68892)||2002 JV81|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,160|| align=right|3,20|| align=right|3,658||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68893)||2002 JE84|| align=right|15,8|| align=right|2,913|| align=right|0,067|| align=right|1,62|| align=right|4,970||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68894)||2002 JH84|| align=right|17,5|| align=right|2,383|| align=right|0,093|| align=right|1,52|| align=right|3,678||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68895)||2002 JR84|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,135|| align=right|5,78|| align=right|3,753||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68896)||2002 JN85|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,107|| align=right|10,33|| align=right|5,673||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68897)||2002 JV85|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,213|| align=right|7,60|| align=right|4,618||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68898)||2002 JV89|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|2,55|| align=right|3,669||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68899)||2002 JL95|| align=right|15,3|| align=right|3,085|| align=right|0,169|| align=right|1,08|| align=right|5,418||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68900)||2002 JC98|| align=right|14,1|| align=right|3,510|| align=right|0,072|| align=right|13,03|| align=right|6,574||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68901)||2002 JO100|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,118|| align=right|13,58|| align=right|4,317||MBA||15. maj 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(68902)||2002 JD101|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,053|| align=right|22,10|| align=right|4,269||MBA||6. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68903)||2002 JG101|| align=right|14,8|| align=right|3,232|| align=right|0,068|| align=right|22,83|| align=right|5,810||MBA||6. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68904)||2002 JU103|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,229|| align=right|2,97|| align=right|5,343||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68905)||2002 JZ104|| align=right|16,4|| align=right|2,312|| align=right|0,172|| align=right|4,35|| align=right|3,514||MBA||12. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68906)||2002 JO107|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,154|| align=right|11,22|| align=right|4,528||MBA||13. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68907)||2002 JV110|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,121|| align=right|9,63|| align=right|5,405||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68908)||2002 JW117|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,137|| align=right|11,33|| align=right|5,247||MBA||4. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68909)||2002 JN119|| align=right|15,5|| align=right|2,714|| align=right|0,187|| align=right|15,19|| align=right|4,469||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68910)||2002 JB120|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,117|| align=right|15,32|| align=right|4,606||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68911)||2002 JS120|| align=right|15,7|| align=right|3,115|| align=right|0,114|| align=right|13,15|| align=right|5,497||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68912)||2002 JE122|| align=right|14,4|| align=right|2,850|| align=right|0,091|| align=right|13,71|| align=right|4,810||MBA||6. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68913)||2002 JB129|| align=right|16,3|| align=right|2,635|| align=right|0,083|| align=right|2,30|| align=right|4,278||MBA||8. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68914)||2002 JR132|| align=right|16,5|| align=right|2,677|| align=right|0,034|| align=right|1,31|| align=right|4,379||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68915)||2002 KQ8|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,148|| align=right|12,13|| align=right|5,350||MBA||30. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68916)||2002 KV9|| align=right|15,5|| align=right|3,105|| align=right|0,066|| align=right|4,33|| align=right|5,470||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68917)||2002 KW9|| align=right|16,3|| align=right|2,762|| align=right|0,067|| align=right|6,25|| align=right|4,589||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68918)||2002 KZ9|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,135|| align=right|6,48|| align=right|3,495||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68919)||2002 LL3|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,065|| align=right|22,25|| align=right|5,515||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68920)||2002 LT3|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,089|| align=right|14,59|| align=right|4,372||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68921)||2002 LQ6|| align=right|14,7|| align=right|3,192|| align=right|0,194|| align=right|9,43|| align=right|5,703||MBA||1. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68922)||2002 LW12|| align=right|13,0|| align=right|3,388|| align=right|0,046|| align=right|17,41|| align=right|6,236||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68923)||2002 LV40|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,240|| align=right|16,03|| align=right|5,432||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68924)||2002 LT47|| align=right|14,1|| align=right|3,214|| align=right|0,127|| align=right|15,00|| align=right|5,761||MBA||12. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68925)||2002 LP49|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,123|| align=right|14,09|| align=right|4,261||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68926)||2002 ME3|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,188|| align=right|19,28|| align=right|5,632||MBA||19. junij 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68927)||2002 NB28|| align=right|13,3|| align=right|3,052|| align=right|0,080|| align=right|9,02|| align=right|5,332||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68928)||2002 NG33|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,090|| align=right|8,29|| align=right|5,175||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68929)||2002 OB4|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,155|| align=right|11,39|| align=right|4,129||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68930)||2002 OD4|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,213|| align=right|13,77|| align=right|4,302||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68931)||2002 OJ8|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,060|| align=right|1,96|| align=right|4,109||MBA||18. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68932)||2002 OB13|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,237|| align=right|8,94|| align=right|5,396||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68933)||2002 OM20|| align=right|12,7|| align=right|3,918|| align=right|0,247|| align=right|7,95|| align=right|7,755||HLD||28. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68934)||2002 PA15|| align=right|14,8|| align=right|3,249|| align=right|0,088|| align=right|6,67|| align=right|5,857||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68935)||2002 PE32|| align=right|16,2|| align=right|2,760|| align=right|0,069|| align=right|3,10|| align=right|4,584||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68936)||2002 PM46|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,197|| align=right|11,92|| align=right|4,411||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68937)||2002 PQ49|| align=right|14,5|| align=right|2,808|| align=right|0,213|| align=right|10,81|| align=right|4,704||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68938)||2002 PU49|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,204|| align=right|2,67|| align=right|3,779||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68939)||2002 PM102|| align=right|15,0|| align=right|2,930|| align=right|0,046|| align=right|11,37|| align=right|5,015||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68940)||2002 PB116|| align=right|13,9|| align=right|3,200|| align=right|0,056|| align=right|11,90|| align=right|5,723||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68941)||2002 PX124|| align=right|15,9|| align=right|2,719|| align=right|0,226|| align=right|9,51|| align=right|4,483||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68942)||2002 PY125|| align=right|15,8|| align=right|2,923|| align=right|0,066|| align=right|3,10|| align=right|4,998||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68943)||2002 PZ126|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,056|| align=right|12,36|| align=right|3,536||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68944)||2002 PQ130|| align=right|14,1|| align=right|2,451|| align=right|0,323|| align=right|23,09|| align=right|3,836||MBA||15. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68945)||2002 PF132|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,148|| align=right|3,93|| align=right|5,550||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68946)||2002 PX138|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,293|| align=right|9,46|| align=right|3,787||MBA||11. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|68947 Brunofunk||2002 PW156|| align=right|16,6|| align=right|2,770|| align=right|0,077|| align=right|2,92|| align=right|4,610||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|68948 Mikeoates||2002 PX157|| align=right|15,6|| align=right|2,795|| align=right|0,037|| align=right|1,22|| align=right|4,673||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(68949)||2002 QN6|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,158|| align=right|11,33|| align=right|4,003||MBA||19. avgust 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(68950)||2002 QF15|| align=right|16,4|| align=right|1,057|| align=right|0,345|| align=right|25,16|| align=right|1,087||APL PHA||27. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68951)||2002 QH27|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,120|| align=right|2,04|| align=right|3,700||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68952)||2002 QC29|| align=right|15,7|| align=right|2,637|| align=right|0,076|| align=right|8,52|| align=right|4,282||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68953)||2002 RS|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,158|| align=right|0,38|| align=right|5,741||MBA||3. september 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(68954)||2002 RB3|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,183|| align=right|3,88|| align=right|3,814||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68955)||2002 RR12|| align=right|14,7|| align=right|3,247|| align=right|0,121|| align=right|0,22|| align=right|5,851||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68956)||2002 RD18|| align=right|14,9|| align=right|3,046|| align=right|0,090|| align=right|4,88|| align=right|5,317||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68957)||2002 RE25|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,236|| align=right|4,63|| align=right|3,604||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68958)||2002 RT32|| align=right|16,4|| align=right|2,285|| align=right|0,051|| align=right|2,74|| align=right|3,453||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68959)||2002 RX45|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,200|| align=right|2,33|| align=right|3,689||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68960)||2002 RE49|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,098|| align=right|6,33|| align=right|3,706||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68961)||2002 RE50|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,139|| align=right|2,26|| align=right|4,250||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68962)||2002 RC52|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,108|| align=right|5,02|| align=right|4,359||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68963)||2002 RO63|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,164|| align=right|7,53|| align=right|3,515||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68964)||2002 RV75|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,053|| align=right|2,07|| align=right|4,266||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68965)||2002 RH88|| align=right|15,1|| align=right|2,941|| align=right|0,100|| align=right|1,17|| align=right|5,042||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68966)||2002 RA94|| align=right|16,7|| align=right|2,157|| align=right|0,145|| align=right|2,90|| align=right|3,166||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68967)||2002 RN95|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,073|| align=right|5,02|| align=right|4,431||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68968)||2002 RS101|| align=right|16,5|| align=right|2,586|| align=right|0,275|| align=right|4,61|| align=right|4,158||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68969)||2002 RW101|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,246|| align=right|3,79|| align=right|4,104||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68970)||2002 RK102|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,179|| align=right|5,19|| align=right|4,399||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68971)||2002 RK104|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|3,60|| align=right|3,551||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68972)||2002 RJ106|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,245|| align=right|6,38|| align=right|4,011||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68973)||2002 RW106|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,161|| align=right|10,37|| align=right|4,643||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68974)||2002 RO107|| align=right|16,1|| align=right|2,526|| align=right|0,262|| align=right|2,25|| align=right|4,014||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68975)||2002 RU107|| align=right|15,2|| align=right|3,226|| align=right|0,192|| align=right|2,66|| align=right|5,792||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68976)||2002 RJ116|| align=right|17,3|| align=right|2,418|| align=right|0,270|| align=right|1,93|| align=right|3,760||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68977)||2002 RE127|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,081|| align=right|13,20|| align=right|4,224||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68978)||2002 RN133|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,110|| align=right|6,69|| align=right|3,368||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68979)||2002 RJ173|| align=right|15,7|| align=right|2,658|| align=right|0,189|| align=right|13,79|| align=right|4,333||MBA||13. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68980)||2002 RP181|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,074|| align=right|2,73|| align=right|5,609||MBA||13. september 2002||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(68981)||2002 SO27|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,161|| align=right|5,38|| align=right|4,173||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68982)||2002 SR29|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,114|| align=right|6,61|| align=right|3,853||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68983)||2002 SB40|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,150|| align=right|11,86|| align=right|3,817||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68984)||2002 SF57|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,131|| align=right|11,43|| align=right|5,573||MBA||30. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68985)||2002 TK10|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,142|| align=right|0,46|| align=right|5,534||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68986)||2002 TN28|| align=right|15,5|| align=right|2,922|| align=right|0,104|| align=right|2,84|| align=right|4,995||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68987)||2002 TT32|| align=right|15,1|| align=right|2,955|| align=right|0,073|| align=right|2,83|| align=right|5,079||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68988)||2002 TU34|| align=right|14,9|| align=right|3,097|| align=right|0,128|| align=right|1,45|| align=right|5,451||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68989)||2002 TP39|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,200|| align=right|1,68|| align=right|4,310||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68990)||2002 TY44|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,144|| align=right|2,00|| align=right|5,225||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68991)||2002 TK45|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,074|| align=right|8,77|| align=right|5,371||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68992)||2002 TF54|| align=right|14,0|| align=right|2,834|| align=right|0,103|| align=right|15,96|| align=right|4,771||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68993)||2002 TF72|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,162|| align=right|8,28|| align=right|4,404||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68994)||2002 TK91|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,225|| align=right|7,46|| align=right|3,689||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68995)||2002 TF112|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,142|| align=right|12,07|| align=right|5,529||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68996)||2002 TN135|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|8,31|| align=right|3,487||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68997)||2002 TE136|| align=right|13,6|| align=right|2,935|| align=right|0,070|| align=right|11,46|| align=right|5,028||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68998)||2002 TC157|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,084|| align=right|17,74|| align=right|5,709||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68999)||2002 TQ157|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,232|| align=right|10,31|| align=right|4,121||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(69000)||2002 TL173|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,059|| align=right|9,71|| align=right|4,289||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov